Натуральне число 1958
 1958 рік до нашої ери
 1958 рік нашої ери